Мирна Јукић (Нови Сад, 9. април 1986) је аустријска пливачица прсним и мешовитим стилом. Више успеха има у прсном пливању.
Године 1999. се са породицом из Вуковара преселила у Беч. После годину дана узела је аустријско држављанство. Од тада осваја медаље за Аустрију.
Тренирао ју је отац Жељко Јукић, а брат Динко је такође успешан пливач. Године 2005. је матурирала и започела студирати новинарство.

Значајнији резултати:

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 Резултати и Видео SwimPassion.net

Рођени 1986.
Аустријски пливачи
Пливачи на Летњим олимпијским играма 2004.
Аустријски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Пливачи на Летњим олимпијским играма 2008.
Аустријски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Освајачи олимпијских медаља у пливању
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Аустрију
Европски прваци у пливању
Спортисти из Новог Сада
Хрвати у Србији